— железнодорожная станция на линии Хибия расположенная в специальном районе Тайто, Токио. Станция обозначена номером H-16. Была открыта 28-го марта 1961-го года.

Планировка станции
Одна платформа островного типа и два пути.

Близлежащие станции

Ссылки
 Tokyo Metro: Станция Нака-Окатимати